Park Ridge peut désigner :

Australie 

 Park Ridge, une banlieue de Logan City au Queensland, en Australie.

États-Unis 
 Park Ridge, un borough du New Jersey, aux États-Unis ;
 Park Ridge, une banlieue de Chicago dans l'Illinois, aux États-Unis ;
 Park Ridge, un village du Wisconsin, aux États-Unis ;